Agripa o Agrippa pueden referirse a lo siguiente:

Personas 
 el general romano Agripa, hombre de confianza de Augusto.
 Agripa I, nieto de Herodes I el Grande.
 Agripa II, hijo del anterior.
 El astrónomo griego Agripa.
 El filósofo de finales del siglo I Agripa.

Otros usos 
 El cráter lunar Agrippa, llamado así en honor a Agripa el astrónomo.
 El poema Agrippa del novelista estadounidense William Gibson.